Aparjode (männliche Form Aparjods) ist der Familienname folgender Personen:

 Aiva Aparjode (* 1977),  lettische Rennrodlerin
 Kendija Aparjode (* 1996), lettische Rennrodlerin